Eimbcke ist der Familienname folgender Personen:

 Ferdinand Eimbcke (1823–1882), deutscher Kaufmann, Schiffsmakler in Hamburg
 Fernando Eimbcke (* 1970), mexikanischer Filmregisseur und Drehbuchautor
 Georg Eimbcke (1771–1843), deutscher Mediziner, Apotheker
 Oswald Dreyer-Eimbcke (1923–2010), hanseatischer Unternehmer (Schiffsmakler), Publizist, kartographischer Experte, Honorarkonsul sowie Ehrenpräsident der Gesellschaft der Freunde Islands e.V. Hamburg

Siehe auch:
 Eimbke
 Eimke